Бик може да се отнася до:

 Бик – мъжко домашно говедо за разплод;
 Бик – зодиакално съзвездие, видимо от Северното полукълбо;
 Бик-мечка линия – възходящ пазар в икономиката.